Бу́дін — прізвище. Відомі носії:
 Станіслав Будін (; 1903—1979) — чеський журналіст, громадський діяч.

 Будіна Ольга Олександрівна (. 1975) — російська актриса театру і кіно, лауреат Державної премії Росії (2001).

Див. також 
 Пер-Арне Будін (, . 1949) — шведський мовознавець, літературознавець, славіст, письменник і перекладач.
Прізвища